NGC 4715 (другие обозначения — UGC 7986, MCG 5-30-96, ZWG 159.85, NPM1G +28.0242, PGC 43399) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4715
Волосы Вероники (созвездие)